Poddębice – miasto w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim
 Poddębice – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Włocławek
 Poddębice – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim
 Poddębice – dawna gromada w powiecie poddębickim w województwie łódzkim
 Poddębice – stacja kolejowa w osadzie Stacja Poddębice koło Poddębic

Zobacz też 
 Powiat poddębicki
 Stacja Poddębice